Житищи — деревня в Бежецком районе  Тверской области, административный центр Житищенского сельского поселения.

География 
Деревня находится в 53 км на юг от районного центра Бежецка.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Теблешской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня являлась центром Житищенского сельсовета Бежецкого района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Теблешского района Калининской области, с 1956 года — в составе Бежецкого района, с 2005 года — центр Житищенского сельского поселения.

До 2014 года в деревне работал Житищинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Население

Инфраструктура 
В деревне расположены основная общеобразовательная школа (построена в 1989 году), детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района